Edmund de Waal – artista e scrittore britannico
 Frans de Waal – etologo e primatologo olandese
 Rein de Waal – hockeista su prato olandese